João Augusto Gama é um político brasileiro, filiado ao PMDB. Foi prefeito de Aracaju entre 1997 e 2000.

É formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Na universidade, foi o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes, em 1968, com mandato cassado pelo regime militar.

Prefeitos de Aracaju
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Alunos da Universidade Federal de Sergipe